Кеми-саамский язык — один из саамских языков, на котором говорили в самой южной части финской Лапландии — в саамских деревнях вокруг Куусамо. Относится к восточной подгруппе саамской группы финно-угорской ветви уральской языковой семьи.

Описание 
Кеми-саамский язык представлял собой комплекс локальных говоров, отличавшихся от других саамских диалектов, и был частью диалектного континуума между инари-саамским и колтта-саамским языками. Язык одних групп кеми из-за географической близости был по звучанию больше похожи на инари-саамский язык, язык других групп был по звучанию ближе колтта-саамскому.

Кеми-саамский язык вымер более 100 лет назад, оставив после себя мало письменных памятников. В своей книге «Лаппония», изданной в 1673 году,  записал со слов саама Олофа (Матссона) Сирма два йойка — Guldnasas и Moarsi favrrot (тексты приведены ниже). После посещения в 1829 году деревень Куолаярви и Сомпио исследователь Лапландии Якоб Фельман составил краткий словарь кеми-саамского языка.

Кроме того, сохранился перевод на кеми-саамский христианской молитвы «Отче наш»:
 Äätj miin, ki lak täivest. Paisse läos tu nammat. Alda pootos tu väldegodde. Läos tu taattot nou täivest, ku ädnamest. Adde miji täb päiv miin juokpäiv laip. Ja adde miji miin suddoit addagas, nou ku miieg addep miin velvolidäme. Ja ale sääte miin kjäusaussi. Mutto tjouta miin pahast. Tälle tu li väldegodde, vuöjme ja kudne ijankaikisest. Amen.

Тексты из книги «Лаппония» 
В стихотворении Guldnasas говорится о том, что «саам поет о любви, пришпоривая оленя, чтобы он бежал быстрее»:

Второе стихотворение Олофа Сирмы (Moarsi favrrot) — это песня, «которую он пел вдали от любимой, воспевая её красоту»:

Мёртвые языки
Саамские языки
Языки Финляндии